

Astronomia
11622 Samuele – asteroide della fascia principale

Onomastica
Samuele – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Samuele Aba d'Ungheria – re d'Ungheria
Samuele di Bulgaria – zar di Bulgaria

Religione
Libri di Samuele – libri dell'Antico Testamento
Samuele – profeta e giudice biblico

Pagine correlate
Samuel
Samuil